Altona je lahko:
 Astronomija
 850 Altona, asteroid

 Geografija
 Altona, Hamburg
 Altona, Illinois